Las siglas TACE pueden tener varios significados:
 TACE, iniciales de Teoría del ciclo económico en la Escuela Austriaca.
 TACE, iniciales de Transcatheter Arterial Chemoembolization o Quimioembolización, un procedimiento que se emplea en medicina para el tratamiento de determinados tumores, principalmente cáncer de hígado.